Olle kan syfta på:
 Olle – ett mansnamn
 Olle (tröja) – ett klädesplagg

Geografi

Frankrike 

 Ollé, kommun, Département d'Eure-et-Loir,

Åland 

 Olle (Kumlinge), skär,